NK Široki Brijeg je fotbalový klub z Bosny a Hercegoviny, podporovaný zejména chorvatským obyvatelstvem Bosny - chorvatská symbolika je i součástí znaku klubu. Dvakrát vyhrál ligu Bosny a Herzegoviny, a to v letech 2004 a 2006. Krom toho vyhrál 5x regionální bosenskou ligu, která byla v letech národnostního sporu určená jen pro chorvatské kluby v Bosně (1994, 1995, 1996, 1997, 1998). V letech 2007 a 2013 získal klub bosenský pohár.

Výsledky v evropských pohárech

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky klubu

Bosenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1948